Забе́лин Фео́дор Фёдорович (а, Новгород — 5 июня 1949 года, Гатчина, Ленинградской области) — протоиерей Русской православной церкви.

Биография 
Родился в семье псаломщика (впоследствии — протоиерея). В 1888 году окончил Новгородскую духовную семинарию.

а Фёдор Забелин был назначен надзирателем в Новгородскую духовную семинарию. С а — псаломщик церкви Михаила Архангела Елисаветградского кавалерийского юнкерского училища, а с а — Сергиевского всей артиллерии собора в Санкт-Петербурге. а был рукоположён во диаконы. Состоял вне штата.

а епископом Гдовским Кириллом (Смирновым) был рукоположён во священники и назначен к Покровской церкви 24-й артиллерийской бригады в Луге. С началом Первой мировой войны вместе с бригадой находился на фронте. Исполнял пастырские обязанности под обстрелом на подступах к Варшаве, у селения Надаржин; 24 апреля 1915 года награждён золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте из Кабинета ЕИВ  . 

В 1915—1916 годах состоял благочинным стрелковой дивизии.  Протоиерей (1916). В октябре 1916 года во время похода на Западном фронте в Гусятинском направлении, близ селения Божиков, был ранен в грудь осколком снаряда, однако остался исполнять пастырские обязанности. 

В сентябре 1917 года вернулся с фронта и служил в Покровской церкви Луги. С 10 декабря 1924 года — настоятель Кузьминской Благовещенской церкви. 6 октября 1931 года он был назначен вторым священником Екатерининского собора Детского Села. С 2 октября 1935 года настоятель собора. В 1935—1936 годах — благочинный 1-го Детскосельского округа. В связи с закрытием собора с 12 марта 1938 года стал настоятелем Знаменской церкви в Пушкине. Во время оккупации жил в храме, поскольку его дом на Песочной улице сгорел. 

12 августа 1942 года был вывезен в Красногвардейск, где получил разрешение служить в нижнем храме Павловского собора. 25 августа 1942 года стал настоятелем собора и благочинным Гатчинского округа. 

Скончался 5 июня 1949 года, отпевание совершил епископ Лужский Симеон (Бычков), погребён на городском кладбище рядом с могилами протоиереев Николая Судакова и Владимира Образцова.

Церковные, богослужебные награды 
 1912 год — камилавка;
 сентябрь 1915 года — золотой наперсный крест на Георгиевской ленте;
 а — возведён в сан протоиерея;
 1926 год — крест с украшениями;
 1930 год — митра

Примечания

Литература 
 
 
 

Выпускники Новгородской духовной семинарии
Протоиереи Русской православной церкви
Персоналии:Пушкин
Похороненные на Новом кладбище (Гатчина)